Kennedy Lake steht für:

 Kennedy Lake (Vancouver Island), in Kanada

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Kennedy Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)	
 Kennedy Lake (Valdez-Cordova Census Area, Alaska)	
 Kennedy Lake (Arkansas)	
 Kennedy Lake (Arizona)
 Kennedy Lake (Georgia)	
 Kennedy Lake (Kalifornien)	
 Kennedy Lake (Alger County, Michigan)	
 Kennedy Lake (Iron County, Michigan)	
 Kennedy Lake (Oakland County, Michigan)	
 Kennedy Lake (Ontonagon County, Michigan)	
 Kennedy Lake (Schoolcraft County, Michigan)	
 Kennedy Lake (Becker County, Minnesota)	
 Kennedy Lake (Itasca County, Minnesota)	
 Kennedy Lake (Missouri)	
 Kennedy Lake (Montana)	
 Kennedy Lake (Nebraska)	
 Kennedy Lake (Washington)	
 Kennedy Lake (Langlade County, Wisconsin)	
 Kennedy Lake (Taylor County, Wisconsin)